

Qualifikation 
Die slowakische Mannschaft qualifizierte sich über die Qualifikationsspiele des europäischen Fußballverbandes UEFA als Gruppensieger der Gruppe 3 für die Weltmeisterschaft in Südafrika und war 2010 zum ersten Mal in einer WM-Endrunde dabei.

In der ersten Runde der Qualifikation traf die Slowakei auf Slowenien, Tschechien, Nordirland, Polen und San Marino. Von den insgesamt zehn Partien gewann die Slowakei sieben. Ein Match endete in einem Remis, zwei weitere Spiele verlor die Mannschaft. 

Der Gruppengegner San Marino, der in zehn Spielen 47 Gegentreffer erhielt und den letzten Platz belegte, erzielte bei der 1:3-Niederlage gegen die Slowakei sein einziges Tor der gesamten Qualifikation.

Erste Runde 

6. September 2008:
Slowakei – Nordirland 2:1 (0:0)

10. September 2008:
Slowenien – Slowakei 2:1 (1:0)

11. Oktober 2008:
San Marino – Slowakei 1:3 (1:2)

15. Oktober 2008:
Slowakei – Polen 2:1 (0:0)

1. April 2009:
Tschechien – Slowakei 1:2 (1:1)

6. Juni 2009:
Slowakei – San Marino 7:0 (5:0)

5. September 2009:
Slowakei – Tschechien 2:2 (0:0)

9. September 2009:
Nordirland – Slowakei 0:2 (0:1) 

10. Oktober 2009:
Slowakei – Slowenien 0:2 (0:0)

14. Oktober 2009:
Polen – Slowakei 0:1 (0:1)

Slowakisches Aufgebot

Vorrunde 

In der Vorrunde der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika traf die slowakische Fußballnationalmannschaft in der Gruppe F auf Italien, Paraguay und Neuseeland. Nachdem man im Auftaktspiel gegen Neuseeland in der Nachspielzeit noch den Ausgleich hinnehmen musste und gegen Paraguay verloren hatte, war der Rückflug nach Hause schon gebucht. Durch einen sensationellen Sieg gegen Titelverteidiger und Gruppenfavorit Italien schaffte man es aber doch noch auf Platz 2 und damit ins Achtelfinale.

 Dienstag, 15. Juni 2010; 13:30 Uhr in Rustenburg Neuseeland –  Slowakei 1:1 (0:0)

 Sonntag, 20. Juni 2010; 13:30 Uhr in Mangaung/Bloemfontein Slowakei –  Paraguay 0:2 (0:1)

 Donnerstag, 24. Juni 2010; 16:00 Uhr in Johannesburg (Ellis-Park-Stadion) Slowakei –  Italien 3:2 (1:0)

Finalrunde

Achtelfinale 
Die slowakische Auswahl qualifizierte sich als Zweiter der Gruppe F für das Achtelfinale und traf dort auf die Niederlande, den Sieger der Gruppe E. Das Spiel ging mit 1:2 verloren.
 Montag, 28. Juni 2010; 16:00 Uhr in Durban Niederlande –  Slowakei 2:1 (1:0)

Weblinks 
  auf FIFA.com

2010
Slowakei